Chasselay (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Chasselay (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy